Лхамсурэнгийн Мягмарсурэн (; ) — монгольский шахматист, международный мастер (1966), заслуженный спортсмен Монголии (1996). 

Четырехкратный чемпион Монголии (1965, 1980, 1981 и 1982 гг.). 

В составе сборной Монголии участник десяти шахматных олимпиад (1960—1974, 1980 и 1982 гг.) и шести командных чемпионатов мира среди студентов. На олимпиаде 1960 г. завоевал индивидуальную золотую медаль на 4-й доске (+14 –1 =5; 1—2 места с Таном; выиграл черными у будущих гроссмейстеров В. Горта и И. Билека). 

Победитель зонального турнира 1966 г. 

Участник межзонального турнира в Сусе (1967) — 19—20-е места. 

Участник ряда международных турниров. На турнире в Улан-Баторе (1965) — 2-е место. 

Участник чемпионата мира среди ветеранов 2004 г.

Спортивные результаты

Изменения рейтинга

Примечания

Литература

Ссылки 

Шахматисты Монголии